Kump steht für:

 Kump (Hamm), Stadtteil von Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Kump (Wermelskirchen), Ort im Stadtteil Dabringhausen von Wermelskirchen im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Haus Kump (Hallenberg), ein historisches Gebäude in Hallenberg
 Haus Kump (Münster), das älteste erhaltene bäuerliche Gebäude in Münster
 Kump (Brunnen), ein Wasserspeicher oder Brunnen

 ein Gefäß, siehe Kumpf

Kump ist der Familienname folgender Personen:
 Heimo Kump (* 1968), österreichischer Fußballtrainer
 Herman G. Kump (1877–1962), US-amerikanischer Politiker
 Marko Kump (* 1988), slowenischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Kumpf (Begriffsklärung)